Met het woord getal kan worden aangeduid:
Getal (wiskunde): een grondbegrip uit de wiskunde, waarmee een aantal wordt aangegeven,
Getal (taalkunde): een (sub)categorie uit de taalkunde, waarmee een aantalaanduidende eigenschap van woorden wordt aangegeven.

In het Nederlands wordt onderscheid gemaakt tussen getal en nummer. Het eerste duidt op een hoeveelheid, het tweede niet.

Zie ook 
Dimensieloos getal